Miejscowości w USA:
 Ovid – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Sedgwick
 Ovid – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Ovid – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Ovid – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Ovid (ang. Ovid Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Ovid (ang. Ovid Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Ovid (ang. Ovid Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Ovid (ang. Ovid Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure